El término tara hace referencia, en esta enciclopedia:

Ciencias
 a la tara, la masa del recipiente o del vehículo donde se contiene o transporta una mercancía;
 en la genética, a una tara, un defecto físico o psíquico generalmente hereditario;

Botánica
 a Tara, un sinónimo del género botánico Caesalpinia;
 a tara, nombre vernáculo de la planta Caesalpinia spinosa;
 a tara, el nombre común de la planta Cuphea micropetala;

Zoología
a Tara, un género de arañas;
a Tara, Acherontia atropos, una mariposa negra grande, también conocida como mariposa de la muerte;

Etnografía
 a tara o pueblos taracahítas, una etnia amerindia que habita en México;
 a tara, una moneda de plata en el Imperio vijayanagara (1336-1646);

Ficción y religión
 a Tara, el nombre de la plantación o hacienda que aparece en la novela Lo que el viento se llevó, de la escritora Margaret Mitchell;
 a Tara Maclay, personaje ficticio de la serie de televisión Buffy la Cazavampiros;

Deidades
 a Tara, una deidad tántrica;
 a Ídolo de Tara, una figura de terracota aborigen de Gran Canaria;

Lugares
 a la Colina de Tara, en Irlanda;
 a Tara, un área montañosa y un parque nacional en Serbia;
 a Tara, una ciudad siberiana de Rusia;
 a Tara, una ciudad de la prefectura de Saga en Japón;
 a Tara de Corón, un barrio rural del municipio de Corón, provincia de Paragua, en Filipinas;
 a la isla de Tara, adyacente a la isla Busuanga; forma parte del grupo de las islas Calamianes, de filipinas;

Personas
 a Tara Reid, una actriz y modelo estadounidense;
 a Tara Strong, una actriz de voz canadiense;
 a Tara, nombre artístico de Lisa Marie Varon, luchadora profesional de la Total Nonstop Action Wrestling.